Черноморский округ — административно-территориальная единица в РСФСР на западе Северного Кавказа, существовавшая в 1920—1930 годах. Центр округа — город Новороссийск.

История 
Черноморский округ был образован 11 мая 1920 года в составе Кубано-Черноморской области на территории бывшей Черноморской губернии. Центром округа был назначен город Новороссийск. Первоначально округ делился на 8 волостей: Адлерскую, Гагринскую, Геленджикскую, Джубгскую, Лазаревскую, Новороссийскую, Сочинскую и Туапсинскую.

30 июня 1920 года Гагринская волость была передана Сухумскому округу Грузии, а округ был разделен на 2 отдела: Новороссийский и Туапсинский.

20 ноября 1920 года после ликвидации Таманского отдела к Черноморскому округу были присоединены город Анапа с прилегающими поселениями. На этой территории была образована Анапская волость Новороссийского отдела.

18 мая 1922 года Новороссийский и Туапсинский отделы были упразднены, волости вошли в прямое подчинение округу.

26 января 1923 года округ был разделен на 5 районов: Анапский, Геленджикский, Новороссийский, Сочинский, Туапсинский.

2 июня 1924 года Черноморский округ вошел в состав Юго-Восточной области, с 16 ноября 1924 года — в составе Северо-Кавказского края.

В сентябре 1924 года из части территории Туапсинского района был образован Шапсугский национальный район с центром в городе Туапсе.

10 октября 1925 года из Кубанского округа в Черноморский был передан Крымский район.

27 февраля 1930 года из части территории Крымского района и Абинского района Кубанского округа был образован Греческий национальный район с центром в городе Крымск.

30 июля 1930 Черноморский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Северо-Кавказского края.

Население 
Население округа в 1926 году составляло 291 437 человек (в том числе городское — 112 467 чел.). Из них:

Литература

Примечания 

Округа РСФСР
История Сочи